Аояма Сюко та Ена Сібахара повинні були захищати титул, який здобули в 2019-му, але відмовилися від участі.

Турнір виграли Олена Остапенко та Катержина Сінякова, здолавши в фіналі пару Надія Кіченок / Ралука Олару з рахунком 6–2, 4–6, [10–8]. Jcnfgtyrj та Сінякова виграли титул, врятувавши три матчболи у чвертьфінальній грі проти пари  Вікторія Кужмова / Олександра Панова. Сінякова  уперше виграла парний титул без постійної партнерки Барбори Крейчикової з  січня 2019.

Сіяні пари

Сітка

Посилання

 Draw 

2021 Women's Doubles
Kremlin Cup – Doubles